Macina kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Macina (ort i Italien), Lombardiet, Provincia di Brescia,

Mali 

 Cercle de Macina, krets, Ségou, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Maliförgreningar